

Géographie 

 Saint-Maudan : commune française des Côtes-d'Armor
 Ruisseau de Maudan : affluent de la Garonne